Blaha je priimek več oseb:    
 Jan Blaha, rimskokatoliški škof
 Marián Blaha, slovaški rimskokatoliški škof
 Lujza Blaha, madžarska igralka
 Tilka Blaha, slovenska družbenopolitična delavka